Ogbia peut être :
 Ogbia, zone de gouvernement local du Nigeria ;
 ogbia, langue cross river parlée au Nigeria.